Daisy Chain - Duitse punkband
 The Daisy Chain (band) - Amerikaanse rockband
 Daisy chain (informatica) - hardwarecomponenten die in serie met elkaar zijn geschakeld